Micippa är ett släkte av kräftdjur. Micippa ingår i familjen Mithracidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Micippa